Schamir bezeichnet:
 Schamir (Bibel), im Buch der Richter erwähnte Stadt, siehe Tola (Richter)
 Der Sage nach wurde der Jerusalemer Tempel von König Salomo mit Hilfe des „Wurmes“ Schamir (Schmirgel, Korund) ohne Eisen erbaut

Schamir ist der Familienname folgender Personen:
 Israel Schamir (* 1947), antiisraelischer Schriftsteller und Journalist
 Ja’ir Schamir (* 1945), israelischer Politiker
 Jitzchak Schamir (1915–2012), israelischer Politiker
 Mosche Schamir (1921–2004), israelischer Schriftsteller
 Schimon Schamir (* 1933), israelischer Historiker und Diplomat

Siehe auch:
 Shamir